

Homonymies 
 Augusto de Vasconcelos (1867 - 1951), médecin, homme politique et diplomate portugais.
 Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta (1890 - 1982), cardinal brésilien.
 Helena Ribeiro de Vasconcelos (1969- ), actrice belge.
 Jerônimo de Ornelas Meneses de Vasconcelos (1691 - 1771), propriétaire terrien brésilien, pionnier du peuplement du Rio Grande do Sul.
 José de Almeida e Vasconcelos Pinto Coelho (né en 1960), homme politique portugais d'extrême-droite.
 José Maria de Vasconcelos (1956 -    ) dit Taur Matan Ruak, est le président de la république du Timor oriental depuis le .
 José Maria Botelho de Vasconcelos (né en 1950), ministre angolais.
 José Mauro de Vasconcelos (1920 - 1984), écrivain brésilien.
 Miguel de Vasconcelos (1590 - 1640), homme d'État portugais.
 Tasha de Vasconcelos (1966 -    ), mannequin de haute couture portugais.
 Wanda Ribeiro de Vasconcelos (1962 -     ), le nom de naissance de la chanteuse belge Lio.

Toponymies 
 Ferraz de Vasconcelos, ville brésilienne de l'État de São Paulo.

Voir aussi 
 Vasconcellos
 Vasconcelos
 Vasconcelos e Sousa

Homonymie
Homonymie de patronyme